Beringen kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Beringen, Belgien, ort och kommun, Flandern, Provincie Limburg,

Luxemburg 

 Beringen, Luxemburg,

Schweiz 

 Beringen, Schweiz, ort och kommun, Schaffhausen,